— японский актёр театра, кино и телевидения. Получил известность в 1960-х — 1990-х, главным образом в фильмах самурайской тематики: «Самураи-золотоискатели» (1965, реж. Хидэо Гося), «Бунт самураев» (1967, реж. Масаки Кобаяси), «Кровавый конец» (1969, реж. Сацуо Ямамото), «Меч отмщения» (1972, реж. Кэндзи Мисуми) и др. Актёр был успешен и в кинолентах других жанров, например в антивоенных драмах «Беглец» (1965, реж. Миёдзи Иэки), «Война и люди» (1970—1971, реж. Сацуо Ямамото), «Дети, которые остались» (1983, реж. Кэйсукэ Киносита); криминальных драмах режиссёра Ёситаро Номуры «Алая камелия» (1964), «Тени внутри нас» (1970), «Крепость на песке» (1974) и др. За заслуги в области культуры и искусства удостоен Медали почёта с пурпурной лентой (2001) и Ордена Восходящего солнца IV степени (2008).

Биография

Ранние годы 
Като родился и вырос в центральной части Японии (префектура Сидзуока) в большой деревенской семье школьного учителя. Семейство насчитывало 9 человек: отец Синъитиро (из семьи потомственных землевладельцев, потерявших большую часть своих сельхозугодий во время реформ, поначалу отец преподавал в местной начальной школе, а в последние годы жизни был директором этого учебного заведения), мать Сэцу (домохозяйка) и семеро детей. У Го Като (при рождении — Такэси Като) были четыре старшие сестры, старший брат и младший брат. Большое семейство Като располагало довольно просторным домом (800 квадратных метров) и садом со множеством деревьев. С детских лет мальчик был приучен к труду. Он часто помогал матери на кухне и также работал в поле. Отец хотел, чтобы сын стал врачом, поэтому изначально побеспокоился о его хорошем образовании, отправив мальчика учиться в токийскую среднюю школу Койсикава (Koishikawa Secondary Education School). В Токио к тому моменту уже жила старшая сестра, овдовевшая во время войны и открывшая салон красоты в столичном районе Бункё. Она то и взяла брата под свой патронаж. 

После окончания средней школы Като продолжил получать образование, поступив на литературный факультет Университета Васэда. С хорошими внешними данными, по японским меркам высокий (173 см.), юноша был членом спортивного клуба университета и поначалу не интересовался ни театром, ни тем более актёрской профессией. Но, однажды его сокурсники попросили помочь в проведении студенческого театрального фестиваля и Като заинтересовывается творческой работой настолько, что на четвёртом курсе учёбы перевёлся на отделение драмы. В 1961 году, после окончания Университета Васэда юноша пошёл учиться актёрскому ремеслу в школу при знаменитом столичном театре «Хайюдза». С 1964 года он становится членом труппы этого театра. Принял участие в нескольких театральных постановках в качестве одной из главных звёзд театральной труппы. Ещё учась в актёрской школе, с 1962 года начал сниматься в кино и на телевидении.

Карьера в кино 

Был убедительным, исполнив главную роль Кадзи в мини-сериале «Удел человеческий» (1962, по произведению Дзюмпэя Гомикавы, сериал был снят буквально по следам одноимённого нашумевшего киноэпоса режиссёра Масаки Кобаяси). Именно в этой работе его приметил и пригласил к себе на съёмки легендарный кинорежиссёр Кэйсукэ Киносита (фильм «Легенда или быль?», 1963). В 1964 году Го Като сыграл заметные роли у того же Киноситы в «Запахе благовоний» (роль Эдзаки) и в детективной ленте Ёситаро Номуры «Алая камелия» (инспектор полиции Аоки). В том же году получил премию «Новый артист» от Ассоциации кинематографистов Японии. Его актёрское мастерство полностью раскрылось в роли солдата Ясуси Хориути в военной драме «Беглец» (1965, реж. Миёдзи Иэки), после чего он получил прозвище «Тацуя второго поколения» (в качестве первого подразумевается популярный Тацуя Накадай). 

В советском прокате демонстрировались две киноленты с участием Го Като: «Восставшие» и «Трудная любовь». Самурайская драма режиссёра Масаки Кобаяси «Бунт самураев» (1967, в нашем прокате — «Восставшие») где показана трагическая история двух самураев, отца (его сыграл выдающийся Тосиро Мифунэ) и сына (в исполнении Го Като), которые вопреки феодальному кодексу морали и поведения восстают против несправедливого требования феодала и гибнут, дала возможность блеснуть молодому актёру новыми гранями своего дарования. По мнению киноведа Инны Генс, большого специалиста по японскому кино (она автор ряда книг о японском кинематографе) Го Като в этом фильме показал себя настоящим мастером. В то же время она весьма критично отнеслась к его работе в мелодраме «Синобугава» (1972, в прокате СССР — «Трудная любовь») о трудностях любовных взаимоотношений между студентом Тэцуро (роль которого исполнил Го Като) и официантки Сино (актриса Комаки Курихара). По мнению Инны Генс, роль Тэцуро актёру явно не удалась. Как она отмечает: «Мы не ощущаем ни страданий героя, ни его духовного возрождения, вызванного любовью к героине».  В 1976 году режиссер Кэй Кумаи снова дал ему романтическую роль. В драме «Мыс на севере» он играет инженера Мицуо, который влюбляется в швейцарскую монахиню Марию-Терезу (Клод Жад). Драма - это критика эксплуатации Третьего мира и история невозможной любви.

Его популярность возросла, когда он сыграл главную роль в исторической дороме «Оока Этидзэн» (大岡越前), которая транслировалась телекомпанией TBS с 1970 по 1999 гг. и насчитывала 402 серии по 54 мин. Он также сыграл в сериале телекомпании NHK «Ветер, облака и радуга» (1976), исполнив главную роль, реального исторического лица Тайра-но Масакадо, лидера самураев периода Хэйан, который был одним из организаторов антиправительственного заговора в Киото и был убит в 940-м году.

Высоко была оценена японской критикой роль пианиста Эриё Ваги, убившего своего отца в криминальной драме режиссёра Ёситаро Номуры «Крепость на песке» (1974). После, в 1980-е гг. актёр был необычайно активным и создал на экране множество ярких кинообразов: журналист в фильме «И отец, и мать» (1980) и Такаси Нагаи в антивоенной драме «Дети, которые остались» (1983, режиссёр обоих лент — Кэйсукэ Киносита); Сайтё в историческом байопике «Кукай» (1984, реж. Дзюнъя Сато) на материале IX века о жизни крупного религиозного деятеля, монаха Кукая, основателя школы буддизма Сингон; роль Сунскэ в семейной драме «История Дзиро» (1987, реж. Токихиса Морикава) и др. 

Вплоть до последних лет жизни Го Като продолжал выступать на сцене театра «Хайюдза». В 1980-е успехом пользовались спектакли «Волна/Моя любовь» (1982), «Врата/Моя любовь» (1983) и «Сердце/Моя любовь» (1987), составляющих трилогию по пьесам Юдзо Ямамото. в 1992 году за работу над этими спектаклями был удостоен театральной премии «Кинокуния» и премии от министра образования и культуры. В 1995 году успешен был в постановке «Корчак», сыграв заглавную роль польского доктора, который погиб в газовой камере концентрационного лагеря. В 2014-м году он выступил вместе со своим младшим сыном Раем Като в спектакле «Учитель из Оридзанин». Го Като обладает рядом театральных наград.

За более чем полувековую карьеру в кинематографе Го Като снялся по японским меркам в небольшом количестве фильмов — около 50-ти, но в его активе гораздо больше работ на телевидении.

Го Като умер в возрасте 80 лет 18 июня 2018 года в 10:30 по токийскому времени от рака жёлчного пузыря.

Семья 
В 1968 году Го Като вступил в брак со своей сокурсницей актрисой театра и актрисой озвучивания Макико Ито (р. 17.03.1937). В этом браке были рождены два сына: Рё Нацухара (р. 21.07.1975) и Рай Като (также выступает под псевдонимом Сансиро Рай, р. 16.07.1980). Оба сына — актёры.

Фильмография

Комментарии

Примечания

Ссылки

Литература 
 Генс, Инна Юлиусовна. «Бросившие вызов: Японские кинорежиссёры 60-70-х гг.» / Послесов. В. Цветова; ВНИИ Искусствоведения. — М. : Искусство, 1988. — 271 С. (стр. 174)

Люди, чей прах был развеян
Умершие от рака жёлчного пузыря
Выпускники университета Васэда